Sigtuna (gemeente), een Zweedse gemeente in Uppland, provincie Stockholms län
Sigtuna (stad), een plaats in de gelijknamige gemeente
Sigtuna (Finland), een plaats in de Finse gemeente Tervola